|-
| (180501) 2004 CK92||||14 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (180502) 2004 CT93||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180503) 2004 CA99||||14 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180504) 2004 CR99||||15 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180505) 2004 CM100||||15 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180506) 2004 CD101||||15 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180507) 2004 CA118||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180508) 2004 CT130||||14 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180509) 2004 DZ2||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180510) 2004 DH5||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180511) 2004 DC10||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180512) 2004 DX15||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180513) 2004 DV17||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180514) 2004 DB21||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180515) 2004 DB26||||16 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180516) 2004 DL30||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180517) 2004 DX30||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180518) 2004 DP32||||18 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180519) 2004 DZ32||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180520) 2004 DA33||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180521) 2004 DJ35||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180522) 2004 DS36||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180523) 2004 DR38||||20 лютого 2004||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (180524) 2004 DK39||||22 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180525) 2004 DN42||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180526) 2004 DB45||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180527) 2004 DL47||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180528) 2004 DJ48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180529) 2004 DS48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180530) 2004 DV51||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180531) 2004 DK55||||22 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180532) 2004 DU59||||25 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180533) 2004 DO70||||26 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180534) 2004 DE74||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180535) 2004 DE77||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180536) 2004 EV||2004 EV||1 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180537) 2004 EB1||||14 березня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (180538) 2004 EA5||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180539) 2004 EJ8||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180540) 2004 EY9||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180541) 2004 ES10||||15 березня 2004||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (180542) 2004 ER11||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180543) 2004 EY14||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180544) 2004 ET15||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180545) 2004 EJ16||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180546) 2004 ED17||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180547) 2004 EO17||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180548) 2004 EQ17||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180549) 2004 EV19||||14 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180550) 2004 EX20||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180551) 2004 EE22||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180552) 2004 EB24||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180553) 2004 ED24||||15 березня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (180554) 2004 EH24||||15 березня 2004||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (180555) 2004 ER25||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180556) 2004 EV25||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180557) 2004 ET34||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180558) 2004 EF47||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180559) 2004 ES53||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180560) 2004 EB54||||15 березня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (180561) 2004 EU56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180562) 2004 EC66||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180563) 2004 EB67||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180564) 2004 EM68||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180565) 2004 EU70||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180566) 2004 EE73||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180567) 2004 ET80||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180568) 2004 EC84||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180569) 2004 ED84||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180570) 2004 EQ86||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180571) 2004 EA87||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180572) 2004 ER102||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180573) 2004 EF106||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180574) 2004 EP108||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180575) 2004 FU7||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180576) 2004 FV7||||16 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180577) 2004 FA10||||16 березня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (180578) 2004 FL18||||28 березня 2004||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (180579) 2004 FU19||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180580) 2004 FF20||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180581) 2004 FS20||||16 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (180582) 2004 FU22||||17 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180583) 2004 FP24||||17 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180584) 2004 FD27||||17 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180585) 2004 FJ35||||16 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180586) 2004 FL35||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180587) 2004 FQ35||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180588) 2004 FK41||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180589) 2004 FR41||||21 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (180590) 2004 FN44||||16 березня 2004||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (180591) 2004 FC47||||18 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (180592) 2004 FK49||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180593) 2004 FG51||||19 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (180594) 2004 FH61||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180595) 2004 FP61||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180596) 2004 FJ63||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180597) 2004 FL64||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180598) 2004 FS64||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (180599) 2004 FQ79||||20 березня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (180600) 2004 FV79||||20 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

180500